Falaye Sacko – calciatore maliano
 Fatimatou Sacko – cestista francese
 Hadi Sacko – calciatore francese naturalizzato maliano
 Ihsan Sacko – calciatore francese
 Oksana Šačko – attivista e pittrice ucraina
 Souleymane Sacko – calciatore nigerino
 Vasyl' Sačko – allenatore di calcio ed ex calciatore ucraino